Filosofia — estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem
Filosofia (álbum) — de Zé Renato, lançado em 2002
227 Philosophia — asteroide